Hohlbein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hohlbein (* 1954), deutscher Jurist
 Hans Hohlbein (* 1953), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Heike Hohlbein (* 1954), Ehefrau und Co-Autorin von Wolfgang Hohlbein
 Hubert Hohlbein, Fluchthelfer an der innerdeutschen Grenze
 Rebecca Hohlbein (* 1977), deutsche Kinderbuch-Autorin
 Wolfgang Hohlbein (* 1953), deutscher Fantasy-Autor

Siehe auch:
 Holbein
 Wolfgang-Hohlbein-Preis für fantastische Literatur